Михаи́л Дани́лович Я́ковлев (8 (21) ноября 1910, с. Петропавловка, Харьковская область — 16 июля 1999, Москва) — советский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол.

Биография 
Член ВКП(б). Кандидат экономических наук (1948), профессор (1967). Окончил юридический факультет Ленинградского университета (1931).
 1939—1941 гг. — слушатель Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б).
 1941—1950 гг. — сотрудник аппарата ЦК ВКП(б).
 1950—1952 гг. — заместитель заведующего Отделом науки ЦК ВКП(б).
 1955—1957 гг. — заместитель председателя Государственной плановой комиссии СМ СССР.
 1957—1958 гг. — заместитель председателя Государственного комитета по культурным связям с зарубежными странами при СМ СССР.
 1958—1960 гг. — заместитель Председателя Совета Министров РСФСР.
 1959—1960 гг. — министр иностранных дел РСФСР.
 до 18 января 1961 г. — Член Бюро ЦК КПСС по РСФСР.
 1960—1961 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Конго (Леопольдвиль).
 1961—1965 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Ираке.
 1965—1968 гг. — ректор ВДШ МИД СССР.
 1968—1971 гг. — ректор МГИМО МИД СССР, член Коллегии МИД СССР.
 1971—1982 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Швеции.
После 1982 года преподавал в Дипломатической академии МИД СССР.

Семья 
Был женат на Яковлевой (Лисовской) Евгении Ивановне. Дочери: Яковлева (Чернявская) Оксана Михайловна и Яковлева (Ананьина) Галина Михайловна. Братья:
Яковлев, Василий Данилович (26.1.1909—2.1.1980, вице-адмирал), Яковлев Юрий Данилович (вице-адмирал)

Литература 
 Зеленов М. В., Пивоваров Н. Аппарат ЦК ВКП(б): структура, функции, кадры. 10 июля 1948 — 5 октября 1952. — М., 2022 — С. 613-614.
 Дипломатический словарь / под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалёва, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского. М.: Наука, 1985—1986. — Т. 3. С. 614.

Ссылки 
 Биография на сайте Дипломатической академии
 Биография на сайте МГИМО

Ректоры МГИМО
Послы СССР в Заире
Послы СССР в Ираке
Послы СССР в Швеции
Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Ректоры Дипакадемии МИД РФ
Работники Госплана СССР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 5-го созыва
Министры иностранных дел РСФСР
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Члены Бюро ЦК КПСС по РСФСР
Кандидаты экономических наук
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва